Kranjci (Čabar), een plaats in de Kroatische gemeente Čabar
 Kranjci (Labin), een plaats in de Kroatische gemeente Labin